

Babayev 
 Abdulhuseyn Babayev (1877-1961), menuisier et vitrailliste azerbaïdjanais ;
 Mirza Babayev (1913-2003), acteur et chanteur azerbaïdjanais ;
 Mukhtar Babayev (né en 1967), ministre azerbaïdjanais ;
 Nazim Babayev (né en 1997), athlète azéri, spécialiste du triple saut ;
 Rafiq Babayev (1937-1994), musicien de jazz azerbaïdjanais ;
 Rasim Babayev (1927-2007), peintre azerbaïdjanais.

Babaïev 
 Aleksandr Babaïev (1923-1985), aviateur soviétique de la Seconde Guerre mondiale ;
 Naoum Babaïev (né en 1977), entrepreneur russe.